Mieczysław Wiśniewski – artysta malarz, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 Mieczysław Wiśniewski (1892-1952) – piłkarz, bramkarz reprezentacji Polski
 Mieczysław Wiśniewski (1925-2006) – polski rysownik, grafik, ilustrator, malarz

Przypisy